Línia 9 del metro de Barcelona
 Línia 9 del TRAM Metropolità d'Alacant
 Línia 9 (Rodalies Madrid)
 Línia 9 del metro de Madrid
 Línia 9 del metro de Moscou
 Línia 9 del metro de París